Das Schloss Quirnbach ist ein untergegangenes Schloss, das sich in der pfälzischen Gemeinde Quirnbach befand. Es wurde 1789 erwähnt. Besitzer waren die Edlen von Quirnbach.

Weblinks 
 

Quirnbach
Abgegangenes Bauwerk in Rheinland-Pfalz
Quirnbach/Pfalz